

Geografia

Austria 
 Pram – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Grieskirchen
 Pram – rzeka, dopływ Inn

Osoby 
 Christen Pram – norweski pisarz

Inne 
 pram – okręt
 Pram – zespół muzyczny